Добры́ня — древнерусское имя собственное. А также:

 Добрыня — хутор в Максатихинском районе Тверской области
 Добрыня — река в Смоленской и Тверской области, приток Осуги
 Добрыня — улица в Великом Новгороде
 Добрыня Никитич — остров архипелага Норденшельда Таймырского района Красноярского края России
 «Добрыня» — сеть социальных продуктовых магазинов в Перми

Персоналии 
 Добрыня — воевода киевского князя Владимира I Святославича
 Добрыня — новгородский посадник до 1117 г.
 Добрыня Никитич — один из трёх известных былинных богатырей
 Добрыня Ядрейкович (?—1232) — мирское имя архиепископа Новгородского Антония

В искусстве 
 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» — полнометражный мультфильм студии «Мельница»
 «Добрыня Никитич» — мультипликационный фильм Владимира Дегтярёва